Мирра, також смирна — ароматична смола
 Мирра — рослина, з якої добувається ароматична смола

Див. також 
 Мірра або Смірна — персонаж давньогрецької міфології, дочка царя Кіпру Кініра і Кенхреіди, мати Адоніса (батько і дід одночасно — Кінір), яка перетворилася в дерево мирру
  Мірра  — жіноче ім'я
 381 Мірра — астероїд головного поясу
 Мира
 Миро